Gumpold ist der Name von:

 Gumpold (Gemeinde Wagrain), Ort bei Wagrain, Bezirk St. Johann im Pongau, Land Salzburg
 Gumpold (Gemeinde Wenigzell), Ortsteil von Wenigzell, Bezirk Hartberg-Fürstenfeld, Steiermark

Personen:
 Gumpold von Passau († 932), Bischof von Passau

 Andreas Gumpold (* 1961), österreichischer Skilangläufer
 Josef Gumpold (1908–1942), österreichischer Skispringer
 Petra Gumpold (* 1973), österreichische Schauspielerin